

Patronymes 

Per Bäckström (1959-), maître en conférences suédois;
Nicklas Bäckström (1987-), joueur suédois professionnel de hockey sur glace;
Niklas Bäckström (1978-), joueur finlandais professionnel de hockey sur glace;
Olof Bäckström (1922-1998), inventeur finlandais;
Ralph Backstrom (1937-2021), ancien joueur canadien de hockey sur glace.

Télévision 
 Backstrom (série télévisée) est une série policière américaine.
Commandant Bäckström (série télévisée) est une série policière suédoise.
Homonymie de patronyme